Cara Italia – singolo di Salvatore Adamo del 1981
 Cara Italia – singolo di Ghali del 2018